Тамбица:

 Тамбица (река, впадает в Онежское озеро) (Иссельга) — река в Пудожском районе Карелии, впадает в Заонежский залив Онежского озера.
 Тамбица — река в Медвежьегорском районе Карелии, впадает в Онежское озеро у деревни Чёрный Наволок.
 Тамбица (река, впадает в Долгое озеро) (Талица, Тамбич) — река, впадает в Долгое озеро (бассейн Онеги).
 Жилая Тамбица (Тамбица) — река, приток Пяльмы.